Ка́йла Али́сса Прэтт (; 16 сентября 1986, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса и певица.

Биография

Ранние годы 
Кайла Алисса Прэтт родилась 16 сентября 1986 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в семье баскетболиста Джонни МакКюллара и школьной учительницы Кесии Прэтт-МакКюллар. У Кайлы есть четверо младших братьев и сестёр.

Карьера 
Кайла снимается в кино с 1993 года.

Также Прэтт является певицей.

Личная жизнь 
С октября 2005 года Кайла состоит в фактическом браке с музыкантом и татуировщиком Дэнни Килпатриком (род. 1983), с которым она также помолвлена с апреля 2011 года. У пары есть две дочери — Лирик Кай Килпатрик (род. 17.11.2010) и Лайя Килпатрик (род. 05.08.2013).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США